Повет (Clematis) са род растения от семейство Лютикови (Ranunculaceae). Съществуват много градински хибриди и постоянно се произвеждат нови хибридни сортове. Те са основно от китайски и японски произход.

Разпространение и местообитание 
Видовете повет растат в умерената зона, главно в северното полукълбо – в горите, по бреговете и долините на реки, по скалите, в степите и по степните поляни, понякога върху солената почва, по склоновете и в храсталаците.

Те са топло, светло и влаголюбиви, взискателни към почвеното богатство.

Ботаническо описание 
За поветите са най-характерни къдравите и катерещи стъбла с форма на лиана, но понякога са и прави. Листата са разположени противоположно, цели, трилистни, двойно трилистни или перисти.

Цъфтят през пролетта. Цветовете са едри, единични, при някои видове в съцветия, изобилстващи с тичинки и плодници. Околоцветникът е съставен предимно от 4, по-рядко 5 – 8 венчелистчета.

Видове 

Родът включва около 300 вида.

Хибриди 

 Жакманов повет (Clematis × jackmanii)

Вредители и болести 
Представителите на този род са податливи на няколко вредители и болести. Гъбата Phoma clematidina причинява драматично увяхване и гниене на стъблото, което води до смъртта на цели клони, въпреки че много от видовете са устойчиви на нея. Други вредители и болести включват брашнеста мана, вируси, охлюви, голи охлюви, кожестокрили, насекоми, листни въшки и болести на зелените цветя, които обикновено се причиняват от инфекция с вид бактерия, наречена фитоплазма.

Източници